Coll Roig és una collada situada a 1.182,2 m alt del límit dels termes comunals de la Menera i Prats de Molló i la Presta, tots dos de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

És a ponent del terme, al nord-est de la Collada de la Creu de la Sedella i al sud-oest del Cim del Serrat del Bac de la Guilla, a prop i a l'oest del Mas de Coll Roig.

Bibliografia

Referències 

Colls de la Menera
Colls de Prats de Molló i la Presta